Чемпионат Камеруна по футболу (Премьер-дивизион) () — высший дивизион национального футбольного чемпионата Камеруна. Лига основана в 1961 году. С момента основания Премьер-дивизиона, чемпионами были 15 клубов. В чемпионатах 2011, 2012 и 2013 принимали участие 14 команд, три худших вылетали во Второй дивизион. В чемпионате 2017 принимают участие 18 команд, занявшие 16, 17 и 18 места опускаются во Второй дивизион.

Участники сезона 2017 
 APEJES Академи (Яунде)
 Бамбутос (Мбуда)
 Драгон (Яунде)
 Канон (Яунде)
 Коломб (Сангмелима)
 Котон Спорт (Гаруа)
 Лез Астр (Дуала)
 Лион Блессе (Фотуни)
 Нью Стар (Дуала)
 Расинг (Бафусам)
 Стад Ренар (Мелонг)
 УМС (Лум)
 Униспорт (Бафанг)
 Фетшу (Банджун)
 Эгль Ройяль Менуа (Джанг)
 Эдинг Спорт (Лекье)
 Юнион (Дуала)
 Янг Спорт Академи (Баменда)

История 
Первый чемпионат состоялся в Камеруне после обретения независимости в 1961 году, в нём участвовали 11 клубов. До 2003 года в Камеруне чемпионат проходил в один круг с 16 командами. На общем заседании, состоявшемся 29 апреля 2003 года Федерация Футбола Камеруна провела частичную реформу, которая позволила создать в 2004 году чемпионат в два этапа с 18 клубами, разделенных на две группы по 9 команд в каждой. Однако уже со следующего сезона формат турнира снова претерпел изменения — команды, число которых постоянно варьировалось с 14 — до 18, стали выявлять победителя в двухкруговом турнире.

Победители

Всего

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации Футбола Камеруна
 Статистика чемпионата на сайт RSSSF

Футбольные соревнования в Камеруне
Камерун